Keszthelyi ist der Familienname folgender Personen:

 Ferenc Keszthelyi (1928–2010), ungarischer Ordensgeistlicher
 Melinda Keszthelyi (* 1975), ungarische Badmintonspielerin, auch für die USA startend
 Rita Keszthelyi (* 1991), ungarische Wasserballspielerin
 Tibor Keszthelyi (* 1960), ungarischer Wasserballspieler
 Vivien Keszthelyi (* 2000), ungarische Rennfahrerin